Raymondville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Raymondville (Missouri)
 Raymondville (New York)
 Raymondville (Texas)